Vapor Transmission — второй студийный альбом синти-рок-группы Orgy, вышедший 10 октября 2000.

Об альбоме
Ограниченный тираж альбома включал дополнительный CD, содержащий демоверсию «Stitches» с предыдущего альбома, ремикс и видео на сингл «Fiction (Dreams in Digital)».

«Where’s Gerrold» названа в честь гостя в звукозписывающей студии Orgy. Самого Геррольда можно увидеть на Trans Global Spectacle DVD, держащего проколотого плюшевого медвежонка

Песня «Eva» названа в честь матери сопродюсера альбома Джоша Абрахама, скончавшейся во время записи альбома.

Список композиций

Участники записи 
 Джей Гордон — вокал, инженеринг
 Райан Шак — гитара, бэк-вокал
 Амир Дерак — синтезатор, бэк-вокал, инженеринг
 Пейдж Хейли — бас-гитара, бэк-вокал
 Бобби Хьюитт — ударные, бэк-вокал
 Торри Шаун — дополнительный вокал на «Where’s Gerroid»
 Мелани Кокрам — голоса на «Vapor Transmission (Intro)»
 Джош Абрахам — дополнительная гитара, дополнительное программирование и клавишные на «Fiction (Dreams In Digital)», бэк-вокал, продакшн, инженеринг
 Чрис Хагер — дополнительная гитара на «Where’s Gerroid»
 Джимбо Баркер — дополнительная гитара на «Chasing Sirens»
 Трой Ван Левен — дополнительная гитара на «Fiction (Dreams In Digital)» и «Re-Creation»
 Энтони Вальцик — дополнительное программирование и клавишные на «Fiction (Dreams In Digital)», дополнительное программирование на «Saving Faces», инженеринг
 Кенни Пирс — дополнительные ударные на «The Odyssey»
 Тодди Аллен — дополнительные ударные на «The Odyssey» и «Chasing Sirens»
 Джадд Калиш — дополнительное программирование на «Dramatica»

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы 2000 года
Альбомы Orgy
Альбомы индастриал-метала
Альбомы ню-метала
Альбомы альтернативного метала
Альбомы Reprise Records
Альбомы Warner Bros. Records